Центральный городской стадион:
 Центральный городской стадион (Николаев)
 Центральный городской стадион (Энгельс)
 Центральный городской стадион (Ленкорань)
 Центральный городской стадион (Винница)

 Гянджинский центральный городской стадион

См. также